Менесес — фамилия. Известные носители:

 Менесес, Алекс (род. 1965) — американская актриса и фотомодель, известная благодаря ролям на телевидении.
 Менесес, Карлос Хулио (1863—1929) — мексиканский пианист, дирижёр и музыкальный педагог.
 Менесес, Кристофер (род. 1990) — коста-риканский футболист, защитник.
 Менесес, Луис (род. 1996) — бразильский футболист.
 Менесес, Матиас (род. 1999) — чилийский футболист.
 Менесес, Фернандо (род. 1985) — чилийский футболист, полузащитник клуба «Веракрус» и сборной Чили.

Топоним 
 Менесес-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

См. также 
 Менезес

Примечания